Il singolare del torneo di tennis WTA Sydney 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Sue Barker che ha battuto in finale Rosalyn Fairbank 6-0, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Billie Jean King (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Sue Barker (campionessa)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Sydney 1979